Графство Корбейль () — феодальное владение во Франции в X—XII веках, располагавшееся к юго-западу от Парижа.

В начале XII века присоединено Людовиком VI к королевскому домену.

Правители 

 Хамон (Эймон), первый граф Корбейля, упоминается в документе 2-й половины X века без указания года. Его сын Тибо был аббатом монастыря Сен-Пьер де Мелен;
 Альберт (Оберт), брат и возможный соправитель Хамона;
 Бушар I де Вандом (ум. 1007). граф Вандома и Корбейля, второй муж Елизаветы — вдовы Хамона;
 Жермена, дочь Альберта (Оберта). Вышла замуж за Може Нормандского (ум. 1033/40), сына герцога Ричарда Бесстрашного.
 Може Нормандский (ум. 1033/40), муж Жермены, граф Корбейля по правам жены;
 Гильом Герленк (ум. 1067), сын Може и Жермены;
 Бушар II (погиб в бою 1071/80), внук Гильома, сын Рено де Корбейля;
 Эд (Одо) (ум. 1112), сын Бушара II.

Эд был бездетным, и в 1100 году назначил наследницей сестру Аделаиду, вдову умершего в 1099 году Эрара III де Пюизе, виконта Шартра. Однако та вскоре стала монахиней в Марсиньи.

В 1112 году после смерти Эда графом Корбейля объявил себя Гуго III де Пюизе (ум. 1132), виконт Шартра, сын Аделаиды. Но через какое-то время король Людовик VI конфисковал графство и присоединил его к королевскому домену.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/parcorroc.htm#_Toc495733071
 http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Corbeil.pdf

Графства Франции